Ozzano dell'Emilia – comune italiano nella città metropolitana di Bologna.
Ozzano Monferrato – comune italiano in provincia di Alessandria.
Ozzano Taro – frazione di Collecchio in provincia di Parma